Goniobasis plicifera är en snäckart som beskrevs av Lea. Goniobasis plicifera ingår i släktet Goniobasis och familjen Pleuroceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
plicifera